Kolumbija
 Bojacá (grad)
 Bojacá (rijeka)